Tondini – cognome italiano
 Angelo Tondini – fotografo, giornalista e scrittore italiano